Крис Кларк ( или Clarke):
  (род. 1946) — американский певец.
 Кларк, Крис (род. 1978) — британский музыкант.
 Кларк, Крис (род. 1976) — профессиональный американский хоккеист.